

Letteratura 
Dieci piccoli indiani (And Then There Were None) – romanzo del 1939 di Agatha Christie

Cinema 
Dieci piccoli indiani (And Then There Were None) – film del 1945 diretto da René Clair
Dieci piccoli indiani (Ten Little Indians) – film del 1965 diretto da George Pollock
Dieci piccoli indiani (Ten Little Indians) – film del 1989 diretto da Alan Birkinshaw

Teatro 
 Dieci piccoli indiani (Ten Little Niggers/Ten Little Indians/And Then There Were None) – piece teatrale del 1943 di Agatha Christie

Televisione 
Ten Little Indians – film TV del 1949
 Dieci piccoli indiani (And Then There Were None) – miniserie TV del 2015